Polycladium är ett släkte av svampar. Polycladium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Polycladium